Porot ist der Familienname von:

 Antoine Porot (1876–1965), französischer Psychiater
 Maurice Porot (1912–1997), französischer Psychiater, Sohn von Antoine Porot